Эсета — фамилия. Известные носители:

 Эсета, Бруно де — испанский мореплаватель.
 Эсета, Карлос - президент Сальвадора с 22 июня 1890 по 9 июня 1894. Он был военным правителем.